Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1983 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 20 juin au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Wendy Turnbull et John Lloyd battent Billie Jean King et Steve Denton en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1983
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Sport en Angleterre en 1983
Tennis en juin 1983
Tennis en juillet 1983